Die Liste der größten Städte in Niedersachsen umfasst die 25 größten Städte in Niedersachsen nach ihrer Einwohnerzahl. Grundlage sind die Einwohnerzahlen der Bevölkerungsfortschreibung des Landesamts für Statistik Niedersachsen per .

Für eine vollständige Liste, siehe Liste der Städte und Gemeinden in Niedersachsen.

Einzelnachweise 

Niedersachsen, Grosste
!
Stadteniedersachsen
Stadt